Аргун — власна назва. Також — Аргин.

Топоніми

Кримське ханство 
 Аргин, або Аргун — кадилик Кримського ханства.

Аргун — гора

Аргун — річка в Чечні, права притока Сунжі
 Аргун — місто, Чечня
 Аргун — село, Стрітенський район, Забайкальський край